Бетул:

 Бетул — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Бетул — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.